Хю́ттер () — немецкая фамилия. 
Известные носители:
 Хюттер, Корнелия (род. 1992) — австрийская горнолыжница, специализирующаяся в скоростных дисциплинах. Призёр этапов Кубка мира.
 Хюттер, Ральф (род. 1946) — основатель, вокалист и клавишник немецкой группы Kraftwerk.
 Hütter — самолётостроительная компания Германии 1930-х — 1940-х гг. братьев Ульриха (Ulrich W. Hütter) и Вольфганга (Wolfgang Hütter) Хюттеров.

См. также 
 Хуттер